Сопроцессор — специализированный процессор, расширяющий возможности центрального процессора компьютерной системы, но оформленный как отдельный функциональный модуль. Физически сопроцессор может быть отдельной микросхемой или может быть встроен в центральный процессор (как это делается в случае математического сопроцессора в процессорах для ПК начиная с Intel 486DX).

Различают следующие виды сопроцессоров:
 математические сопроцессоры общего назначения, обычно ускоряющие вычисления с плавающей запятой,
 сопроцессоры ввода-вывода (например — Intel 8089), разгружающие центральный процессор от контроля за операциями ввода-вывода или расширяющие стандартное адресное пространство процессора,
 сопроцессоры для выполнения каких-либо узкоспециализированных вычислений.

Сопроцессоры могут входить в набор логики, разработанный одной конкретной фирмой (например, Intel выпускала для процессоров 8086 и 8088 сопроцессоры 8087 и 8089, Motorola — сопроцессор Motorola 68881) или выпускаться сторонним производителем (например, Weitek (англ.) 1064 для Motorola m68k и 1067 для Intel 80286).

Сопроцессор в программировании 
Сопроцессор расширяет систему инструкций центрального процессора, поэтому для его использования программа (компилируемая без интерпретации и вызова внешних библиотек) должна содержать эти инструкции. Настройки современных компиляторов для языков высокого уровня под процессоры семейства x86 зачастую позволяют выбирать: использовать математический сопроцессор или нет, что особенно важно при создании кода, который будет исполняться внутри обработчика аппаратного прерывания.

Также бывают периферийные процессоры, предназначенные для управления периферийными устройствами и разгрузки центрального процессора, а именно:
 звуковые процессоры
 графические процессоры

См. также 

 Процессор
 Звуковой процессор
 Графический процессор
 Вероятностный процессор
 Математический сопроцессор
 Super I/O

Примечания

Ссылки 
 http://whatis.techtarget.com/definition/coprocessor
 http://www.webopedia.com/TERM/C/coprocessor.html
 http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/46625/math-coprocessor
 http://www.trevormarshall.com/old_papers/Approaching-Desktop-Supercomputer.pdf 1990 -  Computing coprocessors, early 32 bit computing coprocessors
 Coprocessor Architectures for VLSI Hansen, Paul Mark, November 1988 

Технологии процессоров